Kambur – monte presso la località di Fuglafjørður, sull'isola di Eysturoy, parte dell'arcipelago delle Isole Fær Øer;
 Kambur – monte presso la località di Strendur, sempre sulla stessa isola di Eysturoy
 Kambur – monte sull'isola di Suðuroy, parte dell'arcipelago delle Isole Fær Øer
 Kambur – monte sull'isola di Suðuroy, parte dell'arcipelago delle Isole Fær Øer